Armacost ist der Familienname folgender Personen:

Michael Armacost (* 1937), US-amerikanischer Wirtschaftsmanager und ehemaliger Diplomat
Tim Armacost (* 1962), US-amerikanischer Jazzmusiker